Рудольф фон Фройденберг (, 1851—1926) — генерал от инфантерии Германской имперской армии.

Биография 
Родился 19 августа 1851 года в королевстве Вюртемберг. В период Первой мировой войны последовательно командовал:
 с 4 февраля 1915 по 20 ноября 1916 — командир вновь сформированной ; 6 августа 1915 эта дивизия осуществляла третий генеральный штурм Осовца с применением отравляющих газов.
 с 21 ноября 1916 по 15 сентября 1917 — штатный заместитель командующего  (параллельно с прямыми командными обязанностями ниже)
 с 21 ноября 1916 по 3 августа 1918 — командир ; эта дивизия участвовала в оккупации Украины германскими войсками
Скончался 17 марта 1926 года в Баден-Бадене.

Награды 
 Орден Вюртембергской короны командорский крест (Королевство Вюртемберг)
 Орден Фридриха командорский крест 1-го класса (Королевство Вюртемберг)
 Орден Альбрехта командорский крест (Королевство Саксония)
 Орден Церингенского льва командорский крест (Великое герцогство Баден)
 Железный крест 2-го класса 1870 года (Королевство Пруссия)
 Дубовые листья к Железному Кресту 2-го класса 1870 года (Королевство Пруссия)
 Орден Короны 3-го класса (Королевство Пруссия)
 Орден Железной короны 1-го класса (Австро-Венгрия)
 Медаль «В память о войне 1870—1871» (Королевство Пруссия)
 Медаль «В память 100-летия кайзера Вильгельма I» (Королевство Пруссия)

Примечания

Литература 
 
 

Генералы Германской империи